Příjmení Rolko nosí více významných osobností:

 Adrian Rolko (* 1978) – český fotbalový obránce
 Jan Rolko (* 1948) – český fotbalový obránce
 Miloslav Rolko (* 1960) – československý plavec